Les points attribués lors de la saison 2013-2014 de snooker sont le résultat du parcours des joueurs professionnels lors des 12 tournois comptant pour le classement mondial. Ce classement est l'addition des points de la saison en cours avec ceux de la saison précédente.

Faits marquants 
Le Chinois Ding Junhui remporte le plus de points grâce notamment à ses victoires lors du Masters de Shanghai ; de l'Open d'Inde et du championnat international 2013 et lors du Masters d'Allemagne et de l'Open de Chine 2014. Il termine au  rang mondial tandis que Mark Selby conserve sa place de  mondial après s'être imposé lors du championnat du monde 2014 aux dépens de Ronnie O'Sullivan.

Points attribués par tournoi classé

Références 

Points attribués lors de la saison 2013-2014 de snooker
Points attribués lors de la saison 2013-2014 de snooker